Fortuna je lahko:

 Fortuna - rimska boginja
  Fortuna - priimek

Drugo 

 O Fortuna - 1. ter 25. (kot ponovljen) stavek opere Carmina Burana